Temuco puede referirse a:

Lingüística 

 Temuco, vocablo en idioma mapuche, que significa «agua de temu».

Geografía

Toponimia 

 Temuco, comuna y ciudad sureña de Chile.
 Gran Temuco, conurbación chilena formada en torno a la ciudad anterior.
 Población Temuco, barrio de la ciudad chilena homónima.
 Centro de Temuco, macrosector de la ciudad de Temuco.
 Barrio Universitario de Temuco, distrito de la ciudad de Temuco donde se emplaza la mayoría de las casas de estudio superior de la ciudad.

Hidrografía 

 Temuco, arroyo de la ciudad de Temuco, Chile.
 Temuco, arroyo de la comuna de Lautaro, Chile.
 Temuco, arroyo de El Carmen, Chile.

Arte

Arquitectura 

 Temuco, estación ubicada en la comuna chilena del mismo nombre.
 Mercado Municipal de Temuco, mercado de Temuco, administrado por la alcaldía comunal, que, en la actualidad, se encuentra en reconstrucción, luego de un incendió que lo consumió totalmente.
 Hospital Regional de Temuco, principal centro de salud pública de la ciudad de Temuco.
 Cementerio General de Temuco, camposanto de Temuco.
 Portal Temuco, centro comercial de la ciudad de Temuco.
 Primera Compañía de Bomberos de Temuco, estación de bomberos de la ciudad de Temuco.
 Séptima Compañía de Bomberos de Temuco, otro parque de bomberos de Temuco.
 Corte de Apelaciones de Temuco, edificio judicial de la ciudad de Temuco.
 Clínica Alemana de Temuco, centro de salud privado de Temuco.
 Easton Outlet Mall Temuco, centro comercial de Temuco.
 Patio Outlet Temuco, otro centro comercial de Temuco.
 Edificio Estación Temuco, inmueble de la ciudad de Temuco, perteneciente al condominio Estación.

Literatura 

 Temuco: poesía reunida, ciclo de entrevistas a personajes ligados a la literatura, producido por el Laboratorio de Arte y Cultura.

Monumentos 

 Letras gigantes de Temuco, atracción turística instalada en el macrosector Centro de Temuco.
 Letras gigantes de Temuco, instaladas en el parque Estadio de Temuco.

Música 

 «Pa' Temuco mi cueca», canción del folclorista Tito Fernández.
 «Temuco antiguo», tema instrumental de Leo Matus.

Televisión 

 Temuco: la última frontera (2007), docu-reality del Canal 13 de Chile.

Historia 

 Incendio de Temuco de 1908, desastre ocurrido en la ciudad de Temuco en 1908.

Deportes 

 Deportes Temuco, club de fútbol de Chile.
 Unión Temuco, antiguo club de fútbol chileno, actualmente, fusionado con Deportes Temuco.
 Corporación Club de Deportes Temuco, otro club desaparecido de Temuco.
 Copa Ciudad de Temuco 2012, torneo de fútbol disputado en 2012.

Educación 

 Universidad Católica de Temuco, casa de estudios superiores con sede en la ciudad de Temuco.
 Universidad de Temuco, institución de educación de Temuco, actualmente, desaparecida.

Transporte

Arterias viales 

 Ciclovía Temuco-Labranza, carril para bicicletas de la comuna de Temuco, Chile.
 Ciclovía Temuco Centro, otra vía exclusiva para bicicletas en Temuco.
 Temuco, calle de la ciudad chilena homónima.

Ferrocarril 
 Tren Alameda-Temuco, servicio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile, que circula entre Santiago y Temuco.
 Tren Victoria-Temuco, servicio entre las ciudades de Victoria y Temuco.
 Ramal Temuco-Carahue, ramal del ferrocarril chileno entre Temuco y Carahue, hoy, desaparecido.
 Tranvías de Temuco, red de tranvías de la ciudad de Temuco, que funcionó entre 1881 y 1936.

Religión 

 Diócesis de Temuco, circunscripción eclesiástica de la Iglesia Católica.

Medios de comunicación masiva 

 El Austral de Temuco, periódico editado en la ciudad de Temuco, Chile.

Urbanismo 

 Plaza de Armas de Temuco, área verde de la ciudad de Temuco.
 Temuco 2050, conjunto de proyectos urbanísticos y arquitectónicos propuestos por la Cámara Chilena de la Construcción para la ciudad de Temuco.

Enlaces externos